Julian Borresch (* 19. März 2002 in Gummersbach) ist ein deutscher Radrennfahrer.

Sportliche Laufbahn 
Julian Borresch fährt seit 2022 für das Saris Rouvy Sauerland, einem UCI Continental Tour Team. Im Jahr 2021 startete er für das Team SKS Sauerland NRW. Bei den Deutschen Meisterschaften U23 im Einzelzeitfahren 2022 belegte er den 8. Platz

Deutscher
Geboren 2002
Mann
Radsportler (Deutschland)